Ингер-Мари (Има) Айкио-Арианайк (; ) — финская саамская поэтесса, кинорежиссёр, журналист; пишет на северносаамском языке.

Биография 
Родилась 14 января 1961 года на севере Финляндии в Лапландии, в посёлке Утсйоки.

В 1980 году выдержала государственный экзамен на поступление в ВУЗ и изучала саамский и финский языки в Оулуском университете. В 1992 году получила государственную лицензию в качестве переводчика с северносаамского на финский и с финского на северносаамский.

С 1982 по 1986 году работала в качестве фотографа и репортёра в саамской газете Sámi Áigi; с 1988 года — журналист YLE Sámi Radio, вещающего на саамских языках регионального подразделения телерадиокомпании Yleisradio Oy.

В 2006 году на фестивале коренных народов «Skábmagovat» была представлена одна из её кинолент.

Библиография 
На северносаамском языке
 Gollebiekkat almmi dievva (1989)
 Jiehki vuolde ruonas giđđa (1993)
 Silkeguobbara lákca (1995)
 Máilmmis dása (2001)

Книга «Máimmis dása» была номинирована как на премию североевропейской литературы 2004 года, так и на премию саамского совета по литературе.

На финском языке
 Maailmalta tähän. (Máilmmis dása, 2001.) пер. на финский Ингер-Мари Айкио-Арианайк, фото: Inger-Mari Aikio-Arianaick, Nuccio Mazzullo, Jussi Eskelin. Инари: Kustannus-Puntsi: Kautokeino: DAT, 2006. ISBN 952-5343-31-6

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Ингер-Мари Айкио-Арианайк
 Ritva Kolehmainen: Maailmalta maailmalle Kiiltomato.net 17.9.2007.

Выпускники Оулуского университета
Деятели саамской культуры
Саамские поэты